Montañés ha sido el nombre utilizado por dos navíos de línea de la Armada Española:

 : navío de línea de 74 cañones construido bajo el sistema de Retamosa en 1794 en Ferrol, cabeza de la serie de su mismo nombre, que embarrancó en 1810 tras una fuerte tempestad.
 : navío de línea de 74 cañones de la clase Temeraire construido en Tolón para la Marina de Francia y que participó en Trafalgar con el nombre de Plutón. Fue capturado por la Armada Española en Cádiz en 1808. La Armada Española lo renombró Montañés tras la pérdida del buque anterior. Fue desguazado en Ferrol entre los años 1814 y 1816.

Nombres de buques de la Armada de España